Марк Минуций ():

 Марк Минуций Фез (IV—III века до н. э.) — член римской жреческой коллегии авгуров;
 Марк Минуций Феликс (ум. около 210 г.) — римский адвокат;
 Марк Минуций Ферм — претор 81 до н. э. и пропретор римской провинции Азия в 80 году до н. э.